Hotel Royal steht für:
 Hotel Royal (Film), ZDF-Krimi (1969)
 Hotel Royal (Berlin), ehemaliges renommiertes Hotel im 19. Jahrhundert, Unter den Linden 3
 Hotel Royal (Heilbronn), ehemaliges Hotel in Heilbronn (1904–1944)